Андре Дюпон (; род. 27 июля 1949, Труа-Ривьер) — бывший канадский хоккеист, игравший на позиции защитника; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975).

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 1969 года был выбран в 1-м раунде под общим 8-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Отыграв семь матчей за «Рейнджерс», Дюпон в течение двух сезонов играл за фарм-клуб «синих» «Омаха Найтс», где выиграв в 1970 и 1971 годах два Кубка Адамса подряд, став в команде одним из лидером обороны.

В ноябре 1971 года в числе других игроков был обменян в «Сент-Луис Блюз», за который отыграл полтора сезона, пока в декабре 1972 года не был обменян в «Филадельфию Флайерз». За восемь сезонов в составе «Флайерз», он стал одним из ключевых защитников этой команды, которая в 1974 и 1975 годах завоевала два Кубка Стэнли подряд.

По окончании сезона 1979/80 покинул команду и перешёл в «Квебек Нордикс», где отыграл три сезона, завершив карьеру игрока в возрасте 33 лет.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Провиденс Редс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Квебек Нордикс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ